De Uzen, Oğuzen of, in de gangbare Nederlandse spelling, Ogoezen waren een van de grootste Turkse stammen in Centraal-Azië en worden beschouwd als voorvaders van de Turkmenen. De Oğuzen worden al in de derde eeuw voor Christus genoemd in verschillende Chinese en Griekse kronieken. Zij zijn verwant met de Göktürken uit de 6de eeuw na Christus. De Oğuz Turken zelf noemden zich vanaf de jaren mid 900 na Chr. tot de Eerste Wereldoorlog Türkmen, oftewel Turkmenen.

Om moderne globale geopolitiek te begrijpen en de rol van Centraal-Azië daarin, wordt het van belang geacht de geschiedenis van de Ogoezen te kennen.

Legende 
De Oğuz-stam komt ook voor in de Turkse mythen. Zo zou de Oğuz-stam bestaan uit 24 takken, van waaruit de huidige Turkse volkeren zouden afstammen. De Oğuzen zelf zouden afstammen van de legendarische Turkse heerser Oghuz Khagan.

Vertakkingen 
Veel Turkse stammen die naar het westen trokken, kwamen voort uit de Oğuz-stam. De meest bekende hiervan zijn onder andere de Seltsjoeken, Ottomanen, Turkmenen.

Literatuur 
 Grousset, R., The Empire of the Steppes, 1991, Rutgers University Press
 Nicole, D., Attila and the Huns, 1990, Osprey Publishing
 Lewis, G., The Book of Dede Korkut, "Introduction", 1974, Penguin Books
 Minahan, James B. One Europe, Many Nations: A Historical Dictionary of European National Groups. Greenwood Press, 2000. p. 692
 Aydın, Mehmet. Bayat-Bayat boyu ve Oğuzların tarihi. Hatiboğlu Yayınevi, 1984.

Zie ook 
 Oğuz Yabgu

Turks volk